Ban Dung (în ) este un district (Amphoe) din provincia Udon Thani, Thailanda, cu o populație de 124.812 locuitori și o suprafață de 923,768 km².

Componență 

Districtul Ban Dung este subdivizat în 13 subdistricte (Tambon), care sunt subdivizate în 159 de sate (Muban).

Referințe

Legături externe
amphoe.com
www.amphoebandung.com 
www.bandunglife.info

Amphoe în provincia Udon Thani